Leuthner ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Leuthner (um 1639–1701), böhmischer Maurer- und Baumeister des Barock
 Cölestin Leuthner (1695–1759), deutscher Benediktiner
 Karl Leuthner (1869–1944), österreichischer Politiker
 Robert Leuthner (* 1906; † im 20. Jahrhundert), deutscher Verwaltungsjurist und Landrat
 Wolfgang Leuthner (1744–1812), Benediktiner und Abt des Stiftes Kremsmünster

Siehe auch:
 Leutner